Seagull significa gabbiano in lingua inglese. Compare in diversi contesti:

Aerei 
Supermarine Seagull – biplano anfibio della britannica Supermarine Aviation Works che volò per la prima volta nel 1921
Supermarine Seagull ASR – aereo anfibio della britannica Supermarine Aviation Works che volò per la prima volta nel 1948
Curtiss SOC Seagull – biplano da ricognizione statunitense degli anni trenta

Altro 
HMS Seagull – il nome di 9 unità della Royal Navy
Shanghai Seagull Camera Ltd – azienda cinese che produce fotocamere. In particolare, è tra le pochissime aziende che hanno ancora in catalogo apparecchi biottica.